Lüning (niederdt. „Sperling“) bezeichnet

 Lüning-Gruppe, eine Handelskette in Deutschland

Lüning ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Lüning (1814–1874), deutscher Germanist
 Horst Lüning (* 1957), deutscher YouTube-Vlogger und Whisky-Tester
 Jens Lüning (* 1938), deutscher Prähistoriker 
 Otto Lüning (1818–1868), deutscher Journalist, Politiker und Arzt
 Sebastian Lüning (* 1970), deutscher Geologe, Film- und Buchautor sowie Afrikaexperte beim Öl- und Gasunternehmen RWE Dea
 Stephanie Lüning (* 1978), deutsche Künstlerin
 Susanne Lüning (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Luening
 Lüninck